Tiraboschi – antica nobile famiglia di Bergamo
 Angela Tiraboschi (1910-2022) – supercentenaria italiana
 Angelo Tiraboschi (1939) – sindacalista e politico italiano
 Antonio Tiraboschi (1838-1883) – linguista e storico italiano
 Arduino Tiraboschi (1951) – ex biatleta italiano
 Emilio Tiraboschi (1862-1913) – medico italiano
 Girolamo Tiraboschi (1731-1794) – erudito e storico della letteratura italiano
 Luca Tiraboschi (1963) – dirigente d'azienda italiano
 Maria Virginia Tiraboschi (1965) – politica italiana
 Roberto Tiraboschi (1951) – scrittore e sceneggiatore italiano